Нёргор () — датская фамилия. Известные носители:

  (1922—2011) — датский политик.
 Нёргор, Карстен (род. 1963) — датский актёр.
 Нёргор, Кристиан (род. 1994) — датский футболист.
 Нёргор, Лисе (1917—2023) — датская журналистка, писательница и сценаристка.
 Нёргор, Мадс (род. 1993) — датский кёрлингист.
 Нёргор, Мона (род. 1948) — датская чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Нёргор, Пер (род. 1932) — датский композитор.
 Дю, Луиз (урождённая Нёргор, род. 1982) — датская гандболистка.